Scythia Extra Imaum va ser una regió de l'Àsia Central definida per Claudi Ptolemeu, una part de l'Escítia, situada més enllà de l'Imaus. Era una divisió geogràfica.

Limitava amb Scythia Intra Imaum, i tenia a la vora els saces (sacae) la terra desconeguda, i els seres. Els pobles d'aquesta regió eren: els abii scythae, els hippophagi scythae, els chatae scythae, i els charaunaei scythae. Es dividia en els districtes de Auxacitis, Casia (Κασία χώρα), i Achasa (Ἀχάσα χώρα). Les ciutats eren Auxacia, Issedon, Scythica, Chaurana i Soeta.

Referències 

Pèrsia
Territoris del món romà